Ла-Мерка () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Селанова. Занимает площадь 50,99 км². Население 2244 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Оренсе